José Camacho puede referirse a las siguientes personas:

 José Camacho Carreño, político, escritor y licenciado en Ciencias Económicas colombiano;
 José Antonio Camacho, exfutbolista y entrenador español;
 José Gregorio Camacho, estadista, abogado, periodista y profesor neogranadino;
 José Joaquín Camacho, político mexicano.